Ischl heißen folgende geographische Objekte:

  Bad Ischl, Gemeinde im Salzkammergut, Bezirk Gmunden, Oberösterreich, Kurort (Name bis 1906)
  Ischl (Seeon-Seebruck), Ort im Landkreis Traunstein, Bayern
 Ischl (Traun), Ischler Ache, vom Wolfgangsee zur Traun im Salzkammergut, Oberösterreich
 Ischler Achen, entwässert die Eggstätt-Hemhofer Seenplatte zur Alz, Oberbayern

Siehe auch: 
 Ischgl